Вилли Сёренсен (, 13 января 1929, Фредериксберг — 16 декабря 2001, Копенгаген) — датский писатель, переводчик, философ.

Биография 
Сын машиниста. Изучал философию в Копенгагенском и Фрайбургском университетах, курса не кончил. Как писатель дебютировал сборником рассказов-притч Странные истории (1953), который отечественная критика считает началом датского модернизма. В 1959—1963 вместе с Клаусом Рифбьергом издавал журнал Роза ветров. Помимо прозы, автор книг о Ницше, Вагнере, Кафке, Шопенгауэре, Сенеке, Киркегоре. Переводил Эразма, братьев Гримм, Кафку и др.

Произведения 

 Странные истории/ Sære historier, 1953
 Безвредные истории/ Ufarlige historier, 1955
 Поэты и демоны/ Digtere og dæmoner: Fortolkninger og vurderinger, 1959 (эссе)
 Ни — ни/ Hverken-eller: Kritiske betragtningen, 1961 (полемика с Или — или Киркегора)
 Nietzsche, 1963
 Formynderfortællinger, 1964
 Kafkas digtning, 1968
 Schopenhauer, 1969
 Mellem fortid og fremtid, 1969
 Midler uden mål, 1971
 Uden mål — og med, moralske tanker, 1973
 Seneca, 1976
 Бунт центра/ Oprør fra midten, 1978 (политологическое эссе, в соавторстве)
 Den gyldne middelvej, og andre debatindlæg i 1970erne, 1979
 Vejrdage, betragtninger 1980
 Alladin, 1981 (в соавторстве)
 Рагнарёк, гибель богов/ Ragnarok, en gudefortælling, 1982
 Røret om oprøret, 1982 (в соавторстве)
 En gudedrøm, ballet for Nyt Danske Danseteater, 1984
 De mange og De enkelte og andre småhistorier, 1986
 Demokratiet og kunsten, 1988
 Tilløb: dagbog 1949-53, 1988
 Den berømte Odysseus, 1988 (в соавторстве)
 Apollons oprør: de udødeliges historie, 1989
 Forløb: dagbog 1953-61, 1990
 Den frie vilje, 1992
 Иисус и Христос/ Jesus og Kristus, 1992
 Perioder: dagbog 1961-74, 1993
 Historien om Ødipus, 1995 (в соавторстве)
 Blot en drengestreg, 1996 (в соавторстве)
 På egne veje, 2000
 En ensom fugl, 2000
 55 bagateller: prosatekster, 2002
 Sørensen om Andersen (2004)
 Sørensen om Kierkegaard (2007)

Признание 
Член Датской академии (1965). Почетный доктор Копенгагенского университета. Большая премия Датской академии (1962). Литературная премия Северного Совета (1974). Премия имени Х. К. Андерсена (1983). Литературная премия Шведской академии (1986, первый лауреат).

Проза и труды переведены на английский, французский, шведский, чешский и др. языки.

Публикации на русском языке 
 Приключения солдата в канун Рождества// Сказки для детей старше 18 лет. М.: Молодая гвардия, 1974
 Вилли Сёренсен. Рагнарёк. (пер. с датс. Б.Ерхова). М.: ИД "Городец", 2021. ISBN 978-5-907220-83-6

Примечания

Литература 
 Sønderiis E. Villy Sørensen. En ideologikritisk analyse. Kongerslev: Forlaget GMT, 1972

Ссылки 
 Биография, библиография 
 Статья в Британской энциклопедии 

Выпускники Копенгагенского университета
Выпускники Фрайбургского университета
Писатели Дании
Эссеисты Дании
Философы Дании
Переводчики Дании
Члены Датской академии
Лауреаты премия Сёрена Гюльдендаля